Timoshenko es un apellido de origen ucraniano y puede referir a:
 Yulia Timoshenko, ex primera ministra de Ucrania.
 Semión Timoshenko, mariscal de la Unión Soviética.
 Stephen Timoshenko, científico e ingeniero ruso-estadounidense.

Véase también 
 Timochenko, guerrillero colombiano.